Міста Судану () — список найбільших населених пунктів держави Судан. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, у Судані є 104 міста й містечка з чисельністю населення понад 2000 осіб.

Список міст Судану

Примітки

Посилання 

Судан
 
міста